Negri může znamenat:

 Antonio Negri – italský politický filozof marxistické orientace
 Pola Negri – herečka polského a slovenského původu, hvězda němého filmu